Иога́нн Гео́рг Э́льзер (; , Хермаринген — , Дахау) — немецкий антифашист, террорист-одиночка, в 1939 году совершивший неудачное покушение на Адольфа Гитлера, Германа Геринга и Йозефа Геббельса. Вскоре после покушения был заключён в концлагерь и пребывал в заключении на протяжении почти всей Второй мировой войны. Казнён в Дахау 9 апреля 1945 года.

Биография 
Родился 4 января 1903 года в Хермарингене в семье Людвига Эльзера и Марии Мюллер. Получил специальность плотника, в возрасте 19 лет начал работать в столярных мастерских в Кёнигсброне, Алене и Хаденхайме. Был верующим протестантом; в 1928—1929 годы состоял в Союзе красных фронтовиков, боевой организации Коммунистической партии Германии, и в профсоюзе работников деревообрабатывающей промышленности. В коммунистической партии никогда не состоял, но голосовал за неё на выборах и поддерживал связи с некоторыми её членами.

Никогда не был женат, но имел внебрачного сына Манфреда, которого усыновил муж его бывшей подруги.

Покушение 
После прихода нацистов к власти в Германии Эльзер, будучи обеспокоен милитаризацией Германии и опасаясь, что нацисты ввергнут страну в большую войну, пришёл к выводу о необходимости физического устранения Гитлера. Согласно его собственным заявлениям, сделанным на допросах, окончательно он решился на убийство Адольфа Гитлера после подписания Мюнхенского соглашения, так как понял, что «европейские державы не собираются мешать Гитлеру». Начало войны в Польше усилило его решимость. По его словам, он страстно желал «избежать ещё большего кровопролития».

Подготовка 
5 августа 1939 года Эльзер приехал в Мюнхен, где на несколько месяцев арендовал квартиру, представившись соседям художником, которому якобы нужно абсолютное уединение для работы — таким образом он обезопасил себя от неожиданных визитов и посторонних глаз. Совершив обход мест, где любил появляться Гитлер, пришёл к выводу, что самым подходящим для покушения местом является пивной зал «Бюргербройкеллер», где когда-то начинался Пивной путч, и куда каждую годовщину этого события Гитлер приезжал специально, чтобы выступить перед ветеранами Национал-социалистической немецкой рабочей партии Германии (НСДАП). Затем он устроился на работу на каменоломни в Кёнигсброне и в течение месяца украл там 105 динамитных шашек и около 125 детонаторов к ним.

С конца августа 1939 года Эльзер каждый вечер заходил в пивную как обычный посетитель и заказывал ужин и кружку пива на 60 пфеннигов. За некоторое время до закрытия заведения он выходил из основного зала якобы в туалет и прятался в подсобном помещении, где дожидался ночи. Ночью он выходил в зал и вручную с помощью зубила и молотка выдалбливал углубление в колонне, перед которой ежегодно устанавливали трибуну для выступления Гитлера. Опасаясь, что его могут услышать, Эльзер соблюдал меры предосторожности. Туалеты «Бюргербройкеллер» были оборудованы автоматической системой, благодаря которой в них через каждые 10 минут в течение 15—30 секунд производился слив воды, создававший сильный шум; Эльзер работал только в эти моменты. Ближе к утру он покидал пивную через чёрный ход, предварительно убрав все следы своих ночных работ.

Параллельно с этим Эльзер собрал взрывное устройство, которое имело сложную конструкцию и было снабжено двумя часовыми механизмами; по оценкам экспертов, активировать устройство можно было за 72 часа до детонации. В ночь с 7 на 8 ноября 1939 года он установил это устройство в колонну.

Взрыв 
8 ноября 1939 года в «Бюргербройкеллер» собралось около 3000 человек, в том числе всё высшее руководство нацистской Германии и Мюнхена. В предыдущие годы Гитлер выступал с полутора- или двухчасовой речью (это происходило с 20:30 до 22:00 или 22:30), поэтому Эльзер запланировал взрыв на 21:20 — примерно на середину выступления, но на этот раз из-за тумана (самолёты не летали из Мюнхена) Гитлер планировал вернуться в Берлин на личном поезде, который отправлялся из Мюнхена в 21:30, поэтому выступление началось на полчаса раньше — в 20:00, а речь была сокращена до одного часа. Закончив выступать в 21:00 и после этого немного пообщавшись с ветеранами НСДАП, он покинул зал; по одним данным, это произошло в 21:13 (за семь минут до взрыва), по другим — в 21:07 (за тринадцать минут). Взрыв произошёл ровно в 21:20, как и планировал Эльзер. Взрывная волна разрушила часть крыши и разметала несколько рядов слушателей, находившихся наиболее близко к трибуне. Хотя многие уже покинули зал, но всё равно в момент теракта из приблизительно 120 человек находившихся в зале, семь человек погибли на месте, один скончался в больнице и 63 человека было ранено. В числе погибших, помимо членов НСДАП, была официантка, разносившая кружки с пивом.

Гитлер узнал о взрыве только во время остановки поезда в Нюрнберге.

Арест 
Ещё за 35 минут до взрыва около 20:45, Эльзер был задержан немецким пограничным патрулем при попытке незаконно пересечь швейцарскую границу. При обыске у него обнаружили открытки с изображением пивной «Бюргербройкеллер», где крестиком была отмечена колонна, перед которой обычно устанавливали трибуну для Гитлера, кроме того кусачки и несколько чертежей взрывного устройства. Несмотря на это, первоначально его арестовали за попытку незаконного перехода границы. После 23 часов немецкое радио сообщило о попытке покушения на Гитлера, после чего Эльзер был передан сотрудникам гестапо и в ходе допроса во всем сознался, заявив, что подготовил и осуществил покушение в одиночку, без чьей-либо помощи.

Заключение и казнь 
В качестве «особого заключённого» Георг Эльзер был помещён в концлагерь Заксенхаузен, затем переведён в Дахау. 9 апреля 1945 года, за 20 дней до захвата Дахау союзниками, с ведома Гитлера и по личному распоряжению Гиммлера, он был расстрелян лично комендантом Дахау Эдуардом Вейтером, официальные немецкие власти выдали смерть Эльзера за результат бомбардировки территории лагеря союзниками.

Последствия 
На допросах Эльзер заявлял, что подготовил и осуществил покушение в одиночку, без чьей-либо помощи, но следователи не могли в это поверить. Гиммлер считал, что за покушением стоят британские секретные службы, что стало поводом для запуска операции, впоследствии получившей название «Инцидент в Венло», в ходе которой немецкой контрразведкой на территории Нидерландов были захвачены двое агентов британских спецслужб.

Память 
В Кёнигсброне установлена мемориальная доска в честь Георга Эльзера; также его именем названы ряд улиц и площадей, ему установлено несколько  памятников.

В 2003 году в Германии выпущена почтовая марка в честь Эльзера.

В 2011 году в Берлине на пересечении улиц Вильгельмштрассе и Ан дер Колоннаде ему установлен памятник.

В кино 
 Австрийский режиссёр Клаус Мария Брандауэр в 1989 году снял фильм «Георг Эльзер: человек из Германии».
 В 2015 году вышел фильм Оливера Хиршбигеля «Взорвать Гитлера», основанный на событиях из жизни Георга Эльзера.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Volker Koop. In Hitlers Hand: Die Sonder- und Ehrenhäftlinge der SS. Köln/ Weimar/ Wien, Böhlau, 2010, ISBN 978-3-412-20580-5, Inhaltsverzeichnis .
 1960 — The Rise and Fall of the Third Reich (1960) (русское издание: )

Ссылки 
 «Этот Гитлер взлетит у меня на воздух»: Рабочий против фюрера 
 The Carpenter Elser Versus the Führer Hitler  // Der Spiegel
 Most extensive archive on Elser (German)  at www.georg-elser-arbeitskreis.de
 Ulf Märtens: What does Georg Elser’s act of resistance against the Nazi regime tell us about the ability of ordinary people to resist? 
 Georg Elser  // georg-elser.de 
   // dhm.de
 Georg Elser und das Attentat vom Bürgerbräukeller 1939  // shoa.de
 Heilige — Selige — Ehrwürdige — Namen — Geschichten — Ökumenisches Heiligenlexikon  at www.heiligenlexikon.de
 «The Carpenter Elser Versus the Führer Hitler» // Der Spiegel, 8 November 2005
  The 1989 Movie, also known as Georg Elser or Seven Minutes.
 Murder attempt on 8 november 1939 against Hitler  (видео на YouTube)
 Mike Dash, One Man Against Tyranny , August 18, 2011
 Режиссёр Оливер Хиршбигель снял фильм о покушении на Гитлера 

Заключённые концлагеря Заксенхаузен
Заключённые концлагеря Дахау
Расстрелянные в Германии
Участники немецкого движения Сопротивления
Члены Союза красных фронтовиков
Казнённые во Вторую мировую войну
Покушавшиеся на убийство
Казнённые в 1945 году
Протестанты немецкого Сопротивления